Dies ist eine Liste aller Deutschen Bibliothekartage.

Bibliothekartage  

Die erste Versammlung deutscher Bibliothekare fand 1897 in Dresden statt. Gezählt wurden die Versammlungen ab 1900. Der Veranstaltungsname Bibliothekartag ist ab 1920 nachgewiesen. Im Jahr 2003 fand wegen des IFLA Weltkongresses in Deutschland kein Bibliothekartag statt.

Einzelnachweise 

Tagung
Veranstaltung (Bibliothekswesen)
Liste (Veranstaltungen)